Longchi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longchi (socken i Kina, Chongqing), 
 Longchi (socken i Kina, Shandong), 
 Longchi (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar